El término cacería puede hacer referencia a:
 cacería, expedición de caza.
 cacería salvaje, mito del folclore europeo.

Cine y televisión 
 Cacería (Cruising) (1980), película estadounidense - protagonizada por Al Pacino.
 Cacería (2005), episodio (T02E07) de la serie House.
 Cacería (2002), película de Argentina dirigida por Ezio Massa.

Enlaces externos